El término consolidación se utiliza en diversos ámbitos con la idea general de dar solidez a algo, o bien integrar varios elementos en uno solo. De forma más específica, puede referirse a:
 Consolidación de cuentas o consolidación empresarial, integración de los balances de una empresa matriz con los de sus empresas filiales;
 Consolidación de deudas, consolidación de préstamos o unificación de deudas, integración de dos o más préstamos en uno solo;
 Consolidación de suelos, proceso mecánico por el cual un suelo reduce su volumen; también existe Consolidación en las iglesias, que muestra un interés a las personas nuevas y se le integra para poder crecer espiritualmente. 
 Consolidación de textos legales, integración en un solo texto legal sus sucesivas modificaciones y correcciones, para fines documentales;
Consolidación democrática, proceso mediante el cual madura una nueva democracia.

Especificación